ВПС — трёхбуквенная аббревиатура. Может означать:

 Всемирный почтовый союз
 Виртуальное практическое сообщество
 Войска правительственной связи
 «Ваасан Паллосеура» (финский футбольный клуб)

Медицина 
 Верхний пищеводный сфинктер
 Врождённые пороки сердца

Прочее 
 Вагоноприёмщик старший
 Ваш покорный слуга
 Ведомство по путям сообщения
 Внутренние правила сервера
 Восстановление производительности скважин
 Всероссийское педагогическое собрание
 Всеэфиопский профессиональный союз
 Встреча для проповеднического служения

Также 
 БРДМ-ВПС